Crevette
Cyril Drevet
Crevette Bigeard